Арбатов — російське прізвище.

 Відомі носії 
 Арбатов Георгій Аркадійович (1923—2010) — російський політолог, учений-американіст
 Арбатов Ілля Ілліч (справжнє прізвище — Ягубян; 1894—1967) — вірменський балетмейстер. Народний артист Вірменської РСР.